Österö kan syfta på:

Danmark 

 Østerø, Nyborg, halvö, Fyn,

Finland 

 Österö, Vörå, Österbotten, 
 Österö, Sagu, Egentliga Finland,

Färöarna 

 Eysturoy, ö,

Se även
Österön
Österören
Österörarna